Николай Егорович Черевань (1 мая 1923, хутор Любченко, Кубано-Черноморская область — 22 января 1989, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край) — участник Великой Отечественной войны, звеньевой колхоза имени 1-й Конной Армии Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 1 мая 1923 года на хуторе Любченко в семье крестьянина. Русский.

После окончания сельской школы с 1940 года работал учётчиком тракторного парка в станице Степной Приморско-Ахтарской машинно-тракторной станции (МТС) до призыва по мобилизации в Красную Армию в июне 1942 года.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 года. Боевой путь прошёл командиром взвода управления 193-го отдельного миномётного полка 67-й армии, 5-го апреля 1944 года был ранен.

После демобилизации в сентябре 1945 года младший лейтенант Н. Е. Черевань вернулся на родину к мирному труду.

После окончания Пашковской сельскохозяйственной школы с ноября 1946 года работал садоводом, затем звеньевым садоводческой бригады колхоза имени 1-й Конной Армии.

По итогам работы в 1948 году его звеном получен урожай винограда 163,4 центнера с гектара на площади 5 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1949 года за получение высокого урожая винограда в 1949 году Череваню Николаю Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После укрупнения колхоза в 1952 году работал бригадиром 4-й садоводческой бригады колхоза имени Ленина Приморско-Ахтарского района.

В 1955—1956 годах обучался в Московском институте усовершенствования специалистов по специальности «садовод-виноградарь», затем вернулся на прежнее место работы.

Скончался 22 января 1989 года.

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (13.08.1949);
 Орден Ленина (13.08.1949).
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды(02.07.1944)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль Жукова
 Медаль За боевые заслуги
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи
 Увековечен на сайте МО РФ «Дорога Памяти» на сайте МО РФ «Дорога Памяти»

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Постановление Главы администрации Краснодарского края от 09.01.1996 № 8 «О присвоении почетного звания „Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани“»

Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края